Do soutěže ženské čtyřhry na melbournském Australian Open 2016 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl americko-český druhý pár světa Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, jehož členky nestartovaly společně. Česká tenistka do Austrálie neodcestovala pro pokračující rekonvalescenci po podzimní bakteriální infekci. Ke zdravotnímu stavu tenistka uvedla: „Léčení se v posledních dnech zkomplikovalo, a tak jsem nemohla absolvovat tréninky, které by mi umožnily odletět na turnaje do Austrálie kvalitně připravena. Proto jsem se rozhodla odhlásit se, nezatěžovat organismus cestováním a soustředit se na doléčení a postupnou rekonvalescenci.“ Spoluhráčkou Mattekové-Sandsové se stala Němka Sabine Lisická, s níž skončila ve 2. kole na raketách ruských sester Anastasii a Ariny Rodionovových reprezentující Austrálii.

Na svůj třetí společný titul dosáhly světové jedničky Švýcarka Martina Hingisová a Indka Sania Mirzaová, když ve finále porazily sedmou nasazenou českou dvojici Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3 a navázaly tak na triumfy z Wimbledonu a US Open z roku 2015. Společně vyhrály už 12. turnaj během jedenácti měsíců a zároveň prodloužily svou neporazitelnost na 36 zápasů. Hingisová získala dvanáctý titul z ženské čtyřhry a pátý z Australian Open, když naposledy v Melbourne vyhrála s Annou Kurnikovovou z Ruska v roce 2002. Pro Mirzaovou se jednalo o třetí grandslamový triumf v klasické čtyřhře na grandslamu a první z melbournských kurtů, když tu dokázala triumfovat ve smíšené čtyřhře v roce 2009 po boku krajana Bhupathiho.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu Švýcarka uvedla: „Byl to pro nás náročný turnaj. Jednou byla obrovská horka, pak zase pršelo. Nebylo to snadné a jsem ráda, jak jsme to se Saniou zvládly.“ Následně ještě pochválila sokyně zápasu: „Holky nás v prvním setu dokonale prověřily. Byla to vyrovnaná a napínavá sada.“ 

Zápas zhodnotily i poražené z utkání: „Gratuluju holkám k úžasné šňůře, kterou znovu prodloužily. Chtěly jsme ji s Andreou přerušit, ale nešlo to. Ony hrály příliš dobře,“ řekla Hradecká a její spoluhráčka Hlaváčková dodala: „Jsou pro nás motivací, abychom se zlepšovaly a jednou je třeba porazily.“ Češky nedosáhly při své premiérové finálové účasti na Australian Open na svůj třetí grandslamový titul, zároveň čekají od podzimu 2014 na první titul po opětovném spojení, když předchozí čtyři finálové zápasy prohrály.

Každá z vítězek si do žebříčku připsala 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 635 000 australských dolarů.

Nasazení párů 
 ' Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (čtvrtfinále)
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (3. kolo)
  Tímea Babosová /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Jelena Vesninová (3. kolo)
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (2. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finále)
  Lara Arruabarrenová /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (3. kolo)
  Jaroslava Švedovová /  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Coco Vandewegheová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Karolína Plíšková (semifinále)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (1. kolo)
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (semifinále)
  Gabriela Dabrowská /  Alicja Rosolská (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2016